

Toponyme

 le Laà, un cours d'eau affluent du gave de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques ;
 Laà-Mondrans, une commune des Pyrénées-Atlantiques.

Sigle

LAA est un sigle, qui peut désigner :
 une latrine améliorée à fosse auto-ventilée ;
 la longueur de l'aile antérieure d'un papillon ;
 l'assurance-accidents en Suisse.

Autre 
 Le laa, une espèce de Star Wars.